Паоло Мацца (21 июля 1901 — 31 декабря 1981) — итальянский футбольный тренер и функционер, прежде всего известный по работе с национальной сборной Италии на чемпионате мира 1962 года.

Биография 
Известно, что, будучи футболистом, Мацца выступал за любительскую команду «Портуэнсе» из Портомаджоре.

Мацца начал тренерскую карьеру в 1933 году, возглавив тренерский штаб своего бывшего клуба «Портуэнсе». В дальнейшем до 1942 года возглавлял СПАЛ и «Молинеллу».

В 1946 году он стал президентом футбольного клуба СПАЛ, сделал весомый вклад в развитие клубной инфраструктуры, в частности открыл клубный молодёжный центр. За своё умение находить талантливых игроков Мацца получил от журналиста Джанни Бреры прозвище «Прорицатель». Именно он в 1962 году привёл в команду молодого Фабио Капелло. В значительной степени благодаря работе Маццы провинциальная феррарская команда в начале 1950-х пробилась в Серию A, в которой продержалась более десяти лет.

В его честь назван домашний стадион СПАЛа.

В 1962 году вместе с другим итальянским специалистом, Джованни Феррари, Мацца был приглашён составить тренерский тандем для подготовки национальной сборной Италии к участию в чемпионате мира. Италия вылетела на стадии группового этапа.

Ссылки 
 Профиль на сайте СПАЛа

Литература 
 Almannacco illustrato del Calcio 2010, Modena 2009, ISSN 11293381, p. 586

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу